

Persone
 Kyle Farnsworth – ex giocatore di baseball e giocatore di football americano statunitense
 Philo Farnsworth – inventore statunitense
 Richard Farnsworth – attore e stuntman statunitense

Televisione
 Astrid Farnsworth – personaggio della serie televisiva Fringe
 Professor Farnsworth – personaggio della sitcom animata Futurama